Teelow ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Teelow (1993–2013), australische Wasserskirennläuferin (Tochter von Tania Teelow)
 Tania Teelow (gebürtig Tania Williams; * um 1965), australische Wasserskirennläuferin

Siehe auch:
 Telo